Rue de la Grange peut désigner :
 la rue de la Grange, une rue à Lyon
 la rue de la Grange, une rue à Strasbourg

et plusieurs rues aux noms dérivés, telles que :
 la rue de la Grange-aux-Belles à Paris
 la rue de la Grange-au-Loup à Nantes
 la rue de la Grange-Batelière à Paris.